Yttre könsorganen kan syfta på:

 Manliga yttre könsorgan 
 Kvinnliga yttre könsorgan